Улу-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Республика Бурятия 
 Улу-Кюель — озеро, 54°05’с. ш. 112°47’в. д..

Республика Саха (Якутия) 
 Улу-Кюель — озеро, исток р.Куталах, координаты 62°10’с. ш. 132°03’в. д..
 Улу-Кюель — озёра,  на правом берегу р.Кенгкеме, координаты 61°50’с. ш. 128°36’в. д..
 Улу-Кюель — озеро, на левом берегу р.Кенгкеме в правобережье р.Улахан-Юрях, координаты 61°53’с. ш. 127°49’в. д..
 Улу-Кюель — озёра, в левобережье р.Лена, координаты 62°31’с. ш. 129°41’в. д..
 Улу-Кюель — озеро, на п-ве Фаддеевский Восточно-Сибирского моря, координаты 75°27’с. ш. 143°38’в. д..
 Улу-Кюель — озеро, между р.Дайылах-Юрях и р.Буор-Юрях, координаты 69°35’с. ш. 132°05’в. д..
 Улу-Кюель — озеро, на Абыйской низменности, на левом берегу р. От-Юрях, координаты 67°47’с. ш. 146°10’в. д..
 Улу-Кюель — озеро, между р. Кыстатыам и р. Лёкюмде-Юрях, координаты 67°36’с. ш. 123°36’в. д..
 Улу-Кюель — озеро, междуречье р. Авлынь и р. Унгкюр, на Абыйской низменности, координаты 67°25’с. ш. 144°46’в. д..
 Улу-Кюель — озеро, в левобережье р. Мыла, координаты 61°37’с. ш. 130°34’в. д..
 Улу-Кюель — озеро, на р.Нача, координаты 61°51’с. ш. 125°25’в. д..
 Улу-Кюель — урочище, в левобережье р.Лена, координаты 62°10’с. ш. 129°40’в. д..
 Улу-Кюель — озеро, в левобережье р.Суола, координаты 61°59’с. ш. 130°05’в. д..

Примечания